Anglesey peut désigner :
 l’Anglesey, une île du nord-ouest du pays de Galles ;
 l’Anglesey, ancien nom anglais du comté de l’Isle of Anglesey, une zone principale, en vigueur depuis 1996 ;
 Anglesey, une circonscription des parlements d’Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni utilisée entre 1542 et 1979 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi